Alexander Koch (1967) svájci evezős, olimpikon
 Alexander Koch (1969) olimpiai bajnok német tőrvívó
 Alexander Koch (1988) amerikai színész

hasonló nevű
 Hugo Alexander Koch (1870–1928) holland feltaláló